Соко Град, или само Соко, или Сокол, може се односити на једно од утврђења:
Соко Град (пивски)
 Соко Град (бањски), изнад Сокобање у Србији.
 Соко Град (дрински), у близини села Грачанице код Љубовије у Србији. Седиште некадашње Соколске нахије под којим се данас налази манастир Светог Николе.
 Соко Град (конављански), изнад Цавтата у Конављу, Хрватска.
 Соко Град (пивски), између Пиве и Таре, у близини настанка Дрине, Црна Гора.
 Соко Град (пливски), у близини Шипова у Републици Српској, БиХ.
 Соко Град (усорски), у близини града Грачанице између Добоја и Тузле, у Федерацији БиХ, БиХ.
 Соко Град (штитарски), изнад Штитара, западно од пута Цетиње–Подгорица, Црна Гора.

Види још 
 Соколово (вишезначна одредница)
 Соколац (вишезначна одредница)
 Сокол (вишезначна одредница)
 Соко (вишезначна одредница)